Car audio és el terme usat per descriure el sistema de so per als automòbils.  Stock Car Àudio  es refereix al sistema de so equipat als vehicles originals, és el sistema original amb el qual és lliurat el vehicle en ser adquirit. El  Car Àudio Personalitzat són els components normalment afegits pel comprador, és personalitzat i generalment més potents, la instal·lació és totalment personalitzada i única, jugant amb diferents models i potències d'altaveus, amplificadors, tweeters, subwoofers, lectors de cd/DVD, mp3, bluetooth i WiFi entre els molts components que es poden afegir o modificar.

Un bon sistema de car àudio es refereix a d'una banda un que va ser especificat per a tal vehicle pel fabricant. Un cotxe d'àudio personalitzat d'instal·lació pot involucrar molts altres components des de l'actualització de la ràdio a una autèntica personalització d'un cotxe al voltant del seu equip d'àudio. Esdeveniments on competeixen pel més poderós o estèticament modificat estan molt de moda a tot el món. Podent veure inversions exorbitants al voltant d'aquestes modificacions.

La més comuna i coneguda peça d'equip d'àudio és la ràdio/reproductor de cinta/CD/reproductor de DVD que genèricament es descriu com un cap d'unitat, que també es pot anomenar un cap de pont, També és el component més probable a ser ascendit després amb un tema de mercat. Un recent desenvolupament en tecnologia d'unitat central ha estat la incorporació de reproductors de CD amb MP3, Ogg, WMA, AAC, i USB, Bluetooth i Wi-Fi. La gent està veient ara amb radis d'automòbils built-in Reproductors de CD com "misfeatures" del sistema d'àudio, ja que les persones sovint ara "cremen" els seus CD en els seus ordinadors. Altres tipus inclouen el vídeo de pantalla tàctil capaç de controlar; navegació, pel·lícules de DVD, reproductors de mp3 còpies de seguretat de cambra i altres accessoris.

La majoria dels automòbils moderns inclouen almenys un reproductor de CD/gravadora de CD, i alguns tenen l'opció de canviador de CD, que té diversos discos, ja sigui al cap pròpia o en una unitat separada normalment es troba en un tronc o consola.
A partir d'allí les opcions són il·limitades tant com actuacions hi ha al món ... dividir les freqüències passiva o activament per separar tot l'espectre de freqüències audibles, per així exitar les diferents etapes de potència que al seu torn faran moure els diferents parlants que van ser dissenyats per a aquestes zones de l'espectre sonor. Els woofers o parlants que es mouen per acció de les freqüències baixes són els més grans en aquest sentit ... i poden haver alguns de fins a 32 polzades de diàmetre.

Vegeu també 
 Tríode
 Ràdio

Referències

Enllaços externs 

 Instal·lacions de caraudio

Aparells reproductors d'àudio
Components de l'automòbil